Cet article liste les personnages secondaires du Pays de la Foudre, pays de fiction du manga et de l'anime Naruto.Ils sont surnommés les frères d'or et de platine en référence a leur coif.(Los hermanos para para)

Raikage 

C'est le chef du village caché de Kumo. À part le cinquième, tous les Raikage portent le nom A, et ont un partenaire dont le nom est B.

Raikage 

 est le , et père fondateur du village de Kumo. C'est un homme à la peau mate, avec une fine moustache et des cheveux noirs retenus par un bandeau ceint sur son front.
Qui maîtrise les invocations combinés.

Raikage 

, le , est un homme au cheveux noirs et une barbe coiffés de manière particulière.

Il était le garde du corps du  Raikage lors du  Sommet des cinq Kage.

Par la suite, il a scellé une alliance entre Kumo et Konoha avec le  Hokage, mais pendant la cérémonie, les frères Kinkaku et Ginkaku ont tenté un coup d’état contre lui.

Raikage 

 est le , et le père du  Raikage. Comme son fils, il porte le nom « A », et a une musculature imposante. Il possède une cicatrice en forme d’éclair sur la poitrine. Contrairement aux trois autres Kage réincarnés en même temps que lui, et au cinq Kage actuels, il porte sur lui le bandeau frontal de son village.

Il peut protéger son corps d’une armure raiton suffisamment résistante pour ne subir aucun dommage de « L'orbe Shuriken » de Naruto. D’après Hachibi c’est en l’affrontant que le  Raikage a reçu sa cicatrice en se blessant avec sa propre technique, la « lame de l’enfer ». Il est connu comme le seul homme capable d’affronter un démon à queues d’égal à égal, mais aussi comme étant le plus puissant bouclier humain.

Il peut également utiliser la « foudre noire » qu’il a transmise à Darui.

Il est mort lors d’une bataille qu’il a mené seul contre dix mille hommes pour laisser le temps à ses camarades de fuir, parvenant à les retenir trois jours et trois nuits.

Il est invoqué lors de la  guerre ninja par la technique de la « Réincarnation des âmes » de Kabuto, qui l’utilise pour « tenir les positions ». Il est vaincu par Naruto, qui utilise le mode ermite pour éviter son attaque et un « Orbe tourbillonnant » pour la dévier contre sa propre poitrine.

Techniques 

 
 Technique de défense la plus puissante du  Raikage, consistant à créer une protection constituée d'électricité répartie sur tout le corps afin d'augmenter sa résistance et ses réflexes. Cette armure résiste à l’« Orbe shuriken » de Naruto, mais pas à sa propre technique d’attaque, la « Lame de l’enfer ».
 
 Technique d’attaque la plus puissante du  Raikage, consistant à concentrer du chakra raiton à l’extrémité de ses doigts pour en faire une attaque dévastatrice. Il existe plusieurs variantes avec un à quatre doigts… Avec , il peut traverser un épais mur de terre renforcé d’une couche de lave caoutchouteuse, tandis qu’avec , il peut créer une lame suffisamment fine et puissante pour découper les huit queues de Hachibi, et même traverser sa défense ultime, l’« Armure de foudre ».
 Note : un  est un mouvement de karaté consistant à frapper son adversaire du bout de ses doigts tendus. Quand ce coup se porte à la gorge, il est appelé «  ».

Raikage 

 est le  de Kumo. Il est le frère adoptif de Killer Bee, l'hôte du démon à 8 queues Hachibi (choisi pour sa capacité à réaliser un « double lariat » de même puissance que lui), et le fils du  Raikage.

A passe une partie de son temps à faire de la musculation en dehors de son rôle de kage (on peut remarquer par exemple que son bureau est une salle de musculation). Il possède un corps naturellement plus résistant que la normale, pouvant être transporté par la « Technique de réexpédition » de Mabui sans subir de dommages, chose que seul son père pouvait subir auparavant grâce à « sa chair dure comme l’acier et son sang comme le fer ». A est également décrit par Bee comme la seule personne ayant réussi à esquiver son attaque « Lariat » avant Sasuke.

Lorsque A apprend que Bee a été enlevé par Akatsuki, il prend immédiatement la décision de convoquer les autres chefs de villages cachés au « Conseil des cinq kage ». Il s’y illustre par son indiscipline et y perd un bras, touché par Amaterasu, qu'il se coupe lui-même lors de son combat contre Sasuke.

Lorsque Tobi déclare la guerre aux 5 grandes nations, A est choisi pour être à la tête de l'alliance, notamment grâce à sa capacité à prendre des décisions rapides, et pour le fait qu'il est le seul à pouvoir contrôler Bee, le jinchūriki de Hachibi. Lorsque Naruto s’enfuit avec Killer Bee, il tente de les arrêter avec Tsunade. Les deux jinchūriki le convainquent finalement de les laisser passer.

A a par le passé affronté Minato Namikaze sur le champ de bataille. Minato est le seul avant Naruto à avoir réussi à éviter son coup de poing à vitesse maximale.

Note : son nom est simplement la lettre « A » ; on peut noter également que le nom de son frère, « Bee » peut également être la lettre « B ».

 Doubleur : Tony Beck

Techniques 

Lorsqu'il combat, le raikage utilise une « armure raiton » qui améliore sa vitesse, tout en le protégeant (C prétend que la vitesse de ses réflexes égale celle du  hokage ; A prétend lui-même être le plus rapide des ninjas depuis la mort de Minato). Il utilise exclusivement un mélange de taijutsu et de ninjutsu appelé «  », et ses techniques les plus puissantes portent des noms ressemblant à ceux de prises de catch (il porte d'ailleurs une ceinture similaire à celles des championnats de catch).

 
 Technique qui consiste à créer une protection constituée d'électricité répartie sur tout le corps afin d'augmenter sa résistance et sa vitesse.
 Elle est tellement résistante que les Mille Oiseaux de Sasuke Uchiwa n'ont pas réussi à atteindre A.
 
 Un coup de coude puissant chargé du chakra Raiton grâce à l'armure de foudre.
 Note : «  » veut dire littéralement « Violent style pesant », mais se prononce comme le mot anglais «  » (« coude »). Les attaques avec le coude sont des pratiques courantes lors des matchs de catch.
 
 Technique qui permet au Raikage de se déplacer très rapidement et surprendre l’ennemi. Lorsqu’il revêt son armure de foudre, la vitesse du Raikage est comparable à celle du quatrième Hokage.
 
 Le Raikage abat l’adversaire au sol à la manière d'une powerbomb, telle la puissance de la foudre.
 Note : «  » veut dire littéralement « Bombe personnelle de foudre », mais se prononce comme «  », du nom d’une attaque de catch pratiquée par Jushin Liger ().
 
 Le Raikage se déplace si rapidement, qu’il peut donner une attaque à l’opposé du champ de vision de l’adversaire.
 
 A réalise un « Foudroiement horizontal opposé » en frappant verticalement du dessus.
 Note : «  », qui veut dire littéralement « Danse millénaire », se prononce habituellement «  » ou «  » ; la prononciation choisie par l’auteur permet de la rendre proche du mot anglais «  », ce qui peut faire penser à l’attaque de catch « Chop Drop » durant laquelle le catcheur saute au-dessus de son adversaire pour le frapper en lui tombant dessus.
 
 Après le Foudroiement horizontal, le Raikage enchaîne le coup de grâce sur l’ennemi à terre, visant à écraser sa tête avec un coup de pied vertical, tel un guillotine leg drop.
 Note : «  » veut dire littéralement « Naufrage moral de l’éclair, hache rageuse de la foudre », mais se prononce comme «  », du nom d’une attaque de catch popularisée par The Undertaker.
 
Technique utilisée par A dans l’anime. A tombe sur Killer Bee en le frappant avec un puissant coup de pied.
 Note : le « Dropkick » est une attaque de catch.
 
 A attrape le visage de son adversaire dans sa paume et le serre. Il utilise notamment cette technique pour punir Killer Bee.
 Dans les opus des jeux Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 3 et 4, A charge sa main de foudre avant d'attraper le visage de l'adversaire pour l'électrocuter et le percuter ensuite violemment à terre.
 Note : le « Iron Claw », ou « Claw Hold » est une prise de soumission en catch, utilisée pour faire perdre connaissance à l’adversaire en saisissant son visage et en lui comprimant les tempes entre son pouce et ses autres doigts.
 
 Cette technique fonctionne tel un « lariat » au catch, exécuté au niveau du cou.
 Note : «  » veut dire littéralement « Charrue de foudre, épée brûlante », mais se prononce comme «  », du nom d’une attaque de catch.
 
 Technique combinée avec son frère adoptif Killer Bee. Ils se précipitent tous deux à grande vitesse sur l'adversaire, un de face, l'autre de dos, exécutant un « Lariat ». Ce dernier est instantanément décapité avant d'avoir pu exécuter une seule technique.
 Afin d’améliorer la puissance de la technique, A revêt son armure de foudre, et Killer Bee sa robe du démon  à 8 queues.
 Note : «  » veut dire littéralement « Taureau exterminateur », mais se prononce comme le mot anglais .

Raikage 

 est un ninja de Kumo, de sexe masculin et de peau mate. Il est l'un des deux gardes du corps qui accompagnent le Raikage au « Conseil des cinq kage ». Il utilise des techniques de type suiton (art d'utiliser l'eau) ainsi que raiton (art d'utiliser la foudre) et se bat avec une large épée. Darui est le seul ninja à avoir hérité du  Raikage de la « foudre noire ». De plus, il possède une affinité héréditaire le Ranton (art d'utiliser l'orage).

Il affronte avec A et ses compagnons l’équipe de Sasuke lors du sommet des cinq Kage. Il parvient à bloquer Suigetsu avec son épée dans laquelle il a introduit du chakra raiton.

Lors de la  guerre ninja, il est nommé général de la  (combattants à moyenne distance), dont Tenten fait partie ainsi que Chôza Akimichi. Il est opposé avec Samui et Atsui à Kinkaku et Ginkaku invoqués par Kabuto. Ses deux compagnons sont absorbés par la gourde pourpre, ayant prononcé leur mot tabou (celui qu’ils ont le plus prononcé dans leur vie). Alors qu’il est aspiré lui aussi, il s’excuse de son échec auprès tous ses compagnons, et « pardon » devient son mot fétiche, ce qui annule son scellement. Il parvient alors à utiliser les outils précieux contre ses adversaires et à sceller Kinkaku, provoquant la colère de Ginkaku qui se transforme alors en Kyûbi. Avec l’aide de l’équipe 10 (Shikamaru, Ino et Chôji), ils parviennent à sceller Ginkaku dans le pot de purification ambré. Par la suite, il tente d’empêcher Tobi de voler le pot pour récupérer le chakra de Kyûbi, mais échoue.

Quelques années après la  guerre ninja et le départ à la retraite du  Raikage, il devient le , Omoï devenant son garde du corps.

Techniques 

 
 Darui se protège avec un mur d'eau puissant et quasiment impénétrable.
''
 En faisant son mur d'eau, Darui rajoute de l'électricité pour créer une vague de foudre.
 
 Darui envoie des multitudes de rayons laser rapides et téléguidés.
 Note : «  » n’a pas grand sens littéralement (« encouragement, découragement, chaîne, tourment, principe »), mais la prononciation est la même que celle des mots  en anglais.
 
 Darui envoie de la foudre noire qui prend la forme d’un léopard et qui électrocute à distance ses adversaires.
 Note : «  » veut dire littéralement « points différentiels », mais la prononciation est la même que celle du mot  en anglais.
 
 Darui maîtrise cette technique qui lui permet d'apparaître par la foudre. Utilisée dans Boruto: Naruto Next Generations.

Killer Bee 

 est le nom de l'hôte de Hachibi, le démon à 8 queues dans le monde de Naruto. Il est également le petit frère adoptif du Raikage.

Note : son nom est la transcription de la lettre B de l'alphabet, d'où le calembour avec le mot "abeille" en anglais.

Blue Bee 

, est l’hôte précédent de Hachibi ; décrit comme « un homme de grande vertu, de grand talent et de grand lignage » il est le cousin du  Raikage. Il a un tatouage violet en forme de flamme sur toute la partie droite du visage et ses cheveux sont teints de manière à être blancs à droite et noirs à gauche ; il porte une grande épée dans le dos. Bien que de la famille des Raikage, il ne parvient pas à avoir un contrôle satisfaisant sur Hachibi, et finit par le perdre totalement, libérant le démon, tuant huit ninjas de Kumo (dont le père de Motoï), et provoquant sa mort (Hachibi perd à cette occasion une pointe de corne). Peu avant, il donne des conseils à A en lui expliquant qu’un hôte a essentiellement besoin de se sentir accepté et aimé, le démon le plongeant dans l’obscurité, la peur et la solitude.

Dans l’anime, le nom d’origine de Blue Bee est , et Orochimaru est directement responsable de sa mort et du déchaînement de Hachibi, s’étant fait passer pour un médecin pour le soumettre à une illusion et le paralyser, avant de lui appliquer la « Destruction du 5e sceau » pour libérer le démon. Durant la  grande guerre ninja, il est invoqué par Kabuto dans un épisode hors-série et est confronté à Motoï et Killer Bee, pouvant toujours utiliser les capacités d’un hôte grâce au bout de corne coupée que Kabuto a récupéré via Orochimaru. Après une courte discussion où il exprime des regrets pour la mort de Motoï, Kabuto en prend le contrôle, le forçant à entrer en « version 2 » avec le chakra de Hachibi pour attaquer les deux ninjas de Kumo ; il prend l’ascendant sur Killer Bee qui commence à battre en retraite, mais fait demi-tour pour sauver Motoï. Heureux de voir que Killer Bee est parvenu à trouver des amis et à maîtriser le démon, Blue Bee parvient à utiliser ces sentiments pour rompre le contrat d’invocation et disparaît.

C 

 est un ninja de Kumo de sexe masculin blond aux yeux noirs et de peau blanche. Il est l'un des deux gardes du corps qui accompagnent le Raikage au « Conseil des cinq kage ». Il peut sentir la présence d'un ninja par son chakra, comme Karin.

Lors du conseil des cinq Kage, il tente d’attaquer Sasuke avec ses techniques d’illusion, mais Sasuke le contre en le paralysant de son propre genjutsu. Darui le libère après avoir vaincu Suigetsu.

C'est également un ninja médical (il soigne le Raikage lorsque ce dernier se coupe le bras, touché par « La Lumière Céleste »).

Lors de la  guerre ninja, il fait partie de l’unité des traqueurs avec Ao.

Note : son nom est la transcription de la lettre C de l'alphabet.

Techniques 

 C crée une illusion qui fait diversion en aveuglant l'ennemi par une lumière blanche intense.
 Piégé dans l'éclat, l'ennemi vit une illusion qui semblerait être réelle.

 Technique médicale universelle employée par le médecin-ninja pour guérir des blessures et pour exécuter la chirurgie. L'utilisateur concentre son chakra dans sa main et l'applique à la blessure, accélérant la régénération de cellules.

Samui 

 est une femme mince et blonde qui a une très grosse poitrine. Elle est à la tête d'une équipe de jonin composée d'elle-même, d'Omoi et de Karui, envoyée à Konoha afin de remettre une lettre à l'Hokage et récupérer des informations sur Sasuke.

Samui a un frère du nom d’Atsui.

Omoi aime plaisanter sur sa poitrine imposante, rappelant celle de Tsunade.

Lors de la  guerre ninja, Samui est aspirée par la « gourde pourpre » lors du combat contre les frères Kinkaku et Ginkaku pour n’avoir pas parlé pendant trop longtemps.

À la fin de la grande guerre ninja, elle sera libérée de la gourde avec son frère, par Darui. 

Note :  signifie « froid » en japonais.

Atsui 

 est un jeune homme blond. Il est de tempérament fonceur et peu réfléchi, et subit pour ce fait les reproches de sa sœur Samui.

Atsui est aspirée par la « gourde pourpre » lors de son combat contre Kinkaku et Ginkaku pour avoir prononcé son mot tabou, « chaud ».

À la fin de la  guerre ninja, il sera libéré de la gourde avec Samui par Darui. 

Note :  signifie « chaud » en japonais.

Techniques 

 
 Atsui crée des grandes flammes avec son épée.

Omoï 

 est un membre de l'équipe de Samui. C'est un homme aux cheveux blonds en « brosse » ; il porte une épée, tout comme Karui, avec qui il se bat en duo.

Omoï semble être de nature pessimiste, même s'il n'hésite pas à embêter les autres membres de son équipe en inventant des scénarios catastrophiques pour les situations les plus anodines (effet papillon). Il n'est pas très sûr de lui, et est inquiet que Kankurô, le capitaine de sa division soit si jeune et inexpérimenté.

Il a horreur que des ninjas d'une même famille doivent se battre entre eux (Saï et Shin), il montre sa force et son courage lors du combat contre Sasori, Deidara, Chûkichi et Shin.

Il s'inquiète souvent pour Killer Bee à qui il semble porter un grand respect comme tous les ninjas de Kumo.

Il utilise un style de combat à l'épée propre aux ninjas de Kumo ; de plus, il est capable tout comme Sasuke d'envoyer de l'électricité dans son katana.

Quinze ans après la 4 grande guerre ninja, Omoï devient le garde du corps de Darui, devenu 5 Raikage.

Note :  signifie « lourd » en japonais, mais également « pensée » (思い).

Techniques 
 
 Omoï donne un coup d'épée circulaire de la forme d’un croissant lunaire, lui permettant ainsi de toucher plusieurs adversaires en même temps. Il l'utilise face à 2 ninjas de Konoha contrôlés par Sasori.
 
 Omoï fait mine de vouloir atteindre une cible, puis donne un coup de sabre vers l’arrière pour atteindre des cibles qui sont derrière lui.

Karui 

 est un membre de la team Samui ; de sexe féminin, elle porte un katana. Elle semble se faire souvent embêter par Omoi, notamment pour sa poitrine (quasi inexistante). De ce fait, elle se met souvent en colère contre lui et aussi à cause de son pessimisme pesant.
Elle utilise tout comme Omoi des techniques de sabres de Kumo.

Après la  guerre ninja, elle épouse Chôji Akimichi avec qui elle a une fille Chôchô formant un nouveau trio Ino-Shika-Chô avec Inojin, le fils de Ino et Saï, et Shikadai, le fils de Shikamaru et Temari.

Note:  signifie « léger » en japonais.

Techniques 

 
 Karui donne un violent coup de sabre vers l’avant.

J 

 est un ninja de Kumo à la peau mate, chauve et portant des lunettes noires ; c'est lui et un compagnon qui repèrent le combat Killer Bee VS Taka. Tandis que son compagnon informe le Raikage de l'enlèvement de Hachibi, J suit Taka jusqu'à leur repaire. Il utilise des lézards pour communiquer avec son village, au moment où J découvre la cachette d'Akatsuki, son lézard est intercepté par Sasuke et Jûgo. On retrouve J mort dans le repaire, trouvé par quatre ninjas de Kumo.

Note : son nom est la transcription de la lettre J de l'alphabet.

Yugito Nii 

 est l'hôte du démon Nibi, le chat de la mort et du feu à deux queues. Très puissante, elle est capable de révéler sa forme démoniaque sans en perdre le contrôle. Elle emprisonne Hidan et Kakuzu, un duo d'Akatsuki, dans le but de les piéger après s'être fait poursuivre. Son tempérament instable l'amène à se transformer immédiatement pour les attaquer. Ils vont cependant la vaincre, et elle mourra lors du rituel d'extraction de son démon pratiqué par l'Akatsuki.

Dans sa forme à deux queues, Yugito dispose d'une très puissante technique de feu (Katon) et est réellement gigantesque (une bonne dizaine de mètres de haut). Aucune autre habileté n'est dévoilée, car le déroulement du combat n'est pas montré.

Comme d’autres hôtes, elle est invoquée par la technique de la « Réincarnation des âmes » de Kabuto Yakushi lors de la  guerre ninja.

Ses ongles de mains et de pieds peuvent s’allonger pour devenir une arme.

Techniques 
 
 Yugito agrandit ses ongles pour en faire des griffes afin d'attaquer l'ennemi.
 
 Sous sa forme de demi-démon, Yugito donne un coup de « patte » à son adversaire.

 Yugito crache une boule de cheveux qui crée des flammes bleues contenant des rats.

 Entièrement transformée en Matatabi, Yugito frappe son ennemi d'un grand coup de patte.

Motoï 

Motoï est le gardien d'une île cachée de Kumo, similaire à la « Forêt de la Mort » de Konoha, en . Il est un ami d'enfance de Killer Bee, mais sa relation avec lui dégénère quand le frère du Raikage devient l'hôte du démon Hachibi qui a tué son père lorsqu'il était scellé dans l'hôte précédent. Par transfert, Motoï éprouve une profonde haine envers Killer Bee et son démon, au point d'essayer un jour de le tuer. Il se réconcilie par la suite avec Killer Bee.

Techniques 
 
 Motoi peut invoquer un hibou messager.
 
 Motoi crée un champ de force électrique en forme d'une toile d'araignée qui électrocute l'adversaire une fois les pieds autour de la toile.

Kinkaku et Ginkaku 

Kinkaku et Ginkaku sont deux nukenin de Kumo ; selon le  Raikage, ce sont les deux criminels les plus ignobles de toute l'histoire du village. Ils portent des casques munis de cornes de taureaux ornés d'une chevelure or pour Kinkaku et argent pour Ginkaku. Comme Naruto, ils ont trois marques en forme de vibrisses sur chaque joue.

Durant une cérémonie d’alliance officielle entre Kumo et Konoha, ils ont tenté un coup d'état et tendu une embuscade au  Raikage et au  Hokage, laissant ce dernier pour mort.

Ils manient quatre des cinq outils précieux du « Sage des six chemins ». À leur époque, Kumo tentait de capturer Kyûbi et ils ont été avalés par le démon ; se déchaînant dans l’estomac du bijū, ils ont survécu en mangeant de la viande de l’estomac de Kyûbi et ont été régurgités après deux semaines ; une certaine quantité du chakra de Kyûbi s'est ainsi imprégnée en eux. Le fait qu’ils aient survécu à l’ingestion de viande de bijū fait dire à A qu’ils ont probablement un lien familial éloigné avec le « Sage des six chemins ».

Durant la quatrième grande guerre ninja, ils sont invoqués par la « réincarnation des âmes » de Kabuto et affrontent la première division à moyenne distance du général Darui.

Lorsque Ginkaku est piégé par ce dernier et scellé dans la gourde pourpre, Kinkaku fou de rage se transforme en démon Kyûbi à six queues ; le trio Ino-Shika-Chô parvient à le refouler, l’immobiliser et prendre le contrôle de sa conscience, le temps de lui faire répondre à son nom pour le sceller dans le pot de purification ambré.

Kinkaku et Ginkaku possèdent plusieurs caractéristiques de deux personnages du roman Le Voyage en Occident, les antagonistes démoniaques  et . Ces deux démons-taureaux sont associés à un démon-renard possédant sept queues du nom de Hu A’qi () et possèdent cinq outils magiques aux noms correspondant aux armes maniées par Kinkaku et Ginkaku.

Dans le manga Dragon Ball, Kinkaku et Ginkaku sont deux brigands très cruels qui tyranissent des villageois en les menaçant de les sceller dans une calebasse magique. Ils sont bien moins puissants que ceux de Naruto, puisqu'ils sont facilement battus par Son Gokû, alors encore enfant.

Mabui 

Mabui est la secrétaire de A ; elle a des cheveux gris clair avec une peau mate.

Elle meurt lors de la  guerre ninja dans le quartier-général de l'Alliance lorsque Jûbi le détruit avec un « Orbe du démon ».

Techniques 

 
 Après un certain temps de préparation, Mabui expédie un objet d’un emplacement à un autre à la vitesse de la lumière. Habituellement, le corps humain ne peut supporter d’être transporté par cette technique, mais les  et  Raikage ont un corps suffisamment dur pour y résister sans trop de dommages ; avec sa technique de soins « La puissance des Cent », Tsunade parvient également à survivre à un transport.

Toroï 

Toroï est un ninja de Kumo connu pour sa capacité héréditaire, le Jiton (magnétisme) lui permettant de contrôler de magnétisme. Il peut invoquer des shuriken carrés de différentes tailles scellés dans des parchemins, et les magnétiser pour augmenter leur dangerosité et précision.

Il a été invoqué par Kabuto lors de la  guerre ninja avec la technique de la « Réincarnation des âmes », mais est rapidement mis hors de combat par Naruto et scellé.

Techniques 

 
 Toroï magnétise des shurikens, et devient capable de contrôler leurs mouvements.
Il lance une nuée de ces shurikens magnétiques sur sa cible. Tout objet touché par ses shurikens magnétiques devient également magnétique.
Parer ou dévier ces shurikens n'est donc pas viable ; il est nécessaire de les esquiver.
Une fois son adversaire magnétisé, les projectiles suivants voleront droit sur lui.

Dodaï 

Dodaï est un ninja de Kumo assez âgé. Il fait partie des hautes instances du village, et du temps du  Raikage, il s’occupait de rechercher un partenaire d’équipe pour le fils de ce dernier, A. C’est grâce à son test consistant à décapiter un mannequin de caoutchouc avec un « double-lariat » en partenariat avec A qu’il a pu déterminer le potentiel de Killer Bee, alors encore enfant, et le choisir comme coéquipier du futur  Raikage.

Lors de la  guerre ninja, il fait partie de la , sous les ordres de Gaara, et affronte le  Raikage invoqué par Kabuto, donnant des informations sur lui aux autres combattants. Il protège Naruto des attaques du  Raikage en dévoilant son affinité yôton (maîtrise de la lave) ; il peut donner à cette lave une texture de caoutchouc.

Techniques 

 
 Dodaï crée un mur de lave en caoutchouc.
 
 Dodaï crée une boule de lave en caoutchouc autour de lui ou de quelqu’un d’autre comme bouclier. Il peut également se servir de cette technique comme d’un leurre, donnant l’apparence qu’il y a quelqu’un dedans alors qu’elle est vide.

Civil

Daimyo du pays de la foudre 
Le Daimyô de la foudre (雷の国の大名, Kaminari no Kuni no Daimyô) règne sur le Pays de la foudre, c'est lui qui est chargé de nommer les futurs Raikages.

Anime

Hakkaku 

Hakkaku est un ninja n'apparaissant que dans un arc hors-série (filler) de l’anime. Il est un ancien ami de Teuchi avec lequel ils ont étudié la gastronomie. Plusieurs années plus tard, Hakkaku était devenu le fondateur des « cuisiniers ninjas », des équipes de ninjas aimant bien la bonne chère et cuisinant des petits plats en mission. Malheureusement, leur mode de vie les a fait grossir, les rendant moins performant et donc moins prisés pour les missions. Il est devenu jaloux de Teuchi, qui selon lui avait une fameuse recette miracle de ramen. Il a donc kidnappé Ayame, la fille unique de Teuchi qui l'aidait dans son restaurant, afin d'obtenir en rançon cette fameuse recette, qui en réalité n'était que le fruit de l'imagination débordante de Hakkaku. Chôji Akimichi et Naruto Uzumaki ont finalement décidé de prendre en main l'avenir d'Ayame en créant  le bol de ramen parfait, et en le servant à tous les ninjas cuisiniers en même temps grâce au « Multiclonage » de Naruto. Ayame sera donc saine et sauve, mais il s'avère qu'elle a énormément grossi en vivant avec les ninjas cuisiniers dont elle a apprécié les petits plats. Désespéré, Teuchi créera une recette de ramen « light » pour la faire maigrir, et l'imposera à ses clients, au désespoir de Naruto.

Bibliographie

Notes et références

Références

Équivalents katakana 

Naruto foudre
Naruto foudre